Гвоздавська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад УРСР та України.

 Гвоздавська сільська рада — УРСР, Житомирська область, Бердичівський район.
 Гвоздавська сільська рада — Україна, Одеська область, Любашівський район.